Der BRD Brașov Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2013 in Brașov stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Maxim Dubarenco
 Kyle Edmund
 Mathias Bourgue
 Teodor-Dacian Crăciun

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Oliver Golding

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Brașov